Denali, az Egyesült Államok legmagasabb hegye
Denali Nemzeti Park, Alaszka, USA
Denali (operációs rendszer)
Denali (együttes), amerikai indie rock együttes